Трамвай (лёгкая железная дорога) Кальяри (официальное итальянское название — ) — вид транспорта в Кальяри (Италия, Сардиния), современная трамвайная система, частично использующая линии бывшей узкоколейной железной дороги. Открылась 1 марта 2008 года.

Трамвайную систему эксплуатирует сардинская железнодорожная компания Ferrovie della Sardegna.

История

Первая трамвайная система 
В 1888 году в Кальяри был пущен паровой трамвай, а в 1915 году — электрический.

На пике своего развития первая трамвайная система Кальяри состояла из трёх городских маршрутов. Маршруты обозначались буквами.

Первая трамвайная система Кальяри была закрыта в 1974 году.

Современная трамвайная система 
Предварительные работы в рамках проекта по строительству трамвая начались в 2003 году, а работы по переоборудованию для движения трамваев участка узкоколейной железной дороги между Piazza Repubblica (6,5 км) начались в июне 2004 года. Первоначально открытие трамвайного движения было запланировано на июнь 2006 года. Однако первая пробная поездка трамвая состоялась только в 2007 году, 28 января.

Система открылась 1 марта 2008 года. В будущем планируется расширение системы.

Описание системы 

Пусковой участок трамвайной системы представляет собой переоборудованный под движение трамваев участок линии узкоколейной железной дороги. Длина пускового участка — 6,5 км. Трамвай унаследовал от узкоколейки ширину колеи, которая составляет 950 мм.

В будущем планируется значительное расширение трамвайной сети. Запланировано строительство ещё пяти линий в дополнение к первой, общая протяжённость системы составит 35 км.

Подвижной состав 
В Кальяри используется шесть трамваев типа 06 T производства чешской фирмы Škoda. Трамваи низкопольные, пятисекционные, двусторонние. Бортовые номера — 01-06.

Источники 
 B.A. Schenk, M.R. Van den Toorn, Trams 2005. Издательство Alk bv (Нидерланды). ISBN 90-6013-446-X стр 177
 B.A. Schenk, M.R. Van den Toorn, Trams 2008. Uitgeverij Alk bv (Нидерланды). ISBN 978-90-6013-475-7 стр 176—177
 Op de rails, Нидерланды, номер за март 2008, стр 112—113. ISSN 0030-3321

Ссылки 
 Описание трамвая 06 Т на сайте производителя

Кальяри
Кальяри
Появились в 2008 году в Италии
Кальяри
Транспортные здания и сооружения, построенные в 2008 году